Ю́рий Алексе́ев:
 Алексеев, Юрий Анатольевич (род. 1961) — хоккеист с мячом и хоккейный тренер.
 
 Алексеев, Юрий Викторович (известен как: Тарич; 1885—1967) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 
 Алексеев, Юрий Иванович (1940—2013) — советский и российский актёр театра и кино.
 Алексеев, Юрий Константинович (1931—2013) — советский, российский дипломат.
 Алексеев, Юрий Сергеевич (род. 1948) — генеральный директор Государственного предприятия «Производственное объединение „Южный машиностроительный завод“», Герой Украины.
 Алексеев, Юрий Фёдорович (род. 1962) — начальник Следственного департамента МВД РФ, генерал-майор юстиции.

 Алексеев, Юрий — российский певец, тенор, член оперной труппы Мариинского театра.